John Riley kan syfta på bland andra:
 John Riley (1646–1691), brittisk porträttmålare
 John Riley (född 1954), amerikansk jazzmusiker
 John Riley, engelsk folkvisa